paus Johannes XII, paus (955-964)
 Johannes XII bar Madani, Syrisch-orthodox patriarch van Antiochië (1252-1263)
 Johannes XII van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (1294-1303)
 Johannes XII van Alexandrië, koptisch patriarch van Alexandrië (1480-1483)